Франсиско Кальвет Пьюг (; 29 сентября 1921, Барселона — 30 ноября 2001, Барселона) — испанский футболист. Выступал за сборные Испании и Каталонии. Известен своими выступлениями за «Барселону».

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Командные 
 Чемпион Испании (4): 1944/45, 1947/48, 1948/49, 1951/52
 Обладатель Кубка Испании (3): 1942, 1951, 1952
 Обладатель Кубка Эвы Дуарте (2): 1945, 1948

Ссылки 
Профиль игрока на BDFutbol

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»